Открытый чемпионат Португалии 2013 — 25-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и женщин, проводящегося в португальском городе Оэйраш и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250 и тура WTA в рамках международной серии.

В 2013 году турнир прошёл с 28 апреля по 5 мая. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Roland Garros.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Хуан Мартин дель Потро
 в женском одиночном разряде —  Кайя Канепи
 в мужском парном разряде —  Айсам-уль-Хак Куреши и  Жан-Жюльен Ройер
 в женском парном разряде —  Чжуан Цзяжун и  Чжан Шуай

Общая информация 
Первым номером посева в мужском одиночном турнире стал Давид Феррер (№ 4 в мире на тот момент). Испанец подошёл к турниру в неплохой игровой форме, по пути к финалу проиграл лишь один сет, но в решающей встрече не смог справиться со второй ракеткой соревнований: Станисласом Вавринкой, взяв у него лишь пять геймов. Для швейцарца титульный матч стал самым лёгким на турнире: за три предыдущие встречи он дважды уступал соперникам по сету. Одним из открытий турнира стал ещё один испанец — 21-летний Пабло Карреньо Буста, возвращавшийся в тот период к играм в протуре после продолжительного лечения: начав португальский турнир с отборочной сетки он завершил его в полуфинале основы, переиграв двух сеянных соперников Жюльена Беннето и Фабио Фоньини.

Парный приз у мужчин собрал немало квалифицированных игроков в этом виде тенниса, а в финале сошлась первая и третья команда посева: формально менее сильная команда Скотт Липски / Сантьяго Гонсалес смогла переиграть первую пару посева — Жана-Жюльена Ройера и Айсама-уль-Хака Куреши. Из семи матчей финалистов на этом турнире лишь одна игра завершилась досрочной победой, а в остальных матчах победитель выявлялся на решающем тай-брейке.

Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Марион Бартоли (№ 14 в мире на тот момент); француженка не смогла подтвердить свой статус, уступив в затяжном матче уже в первом раунде. В её отсутствие титул разыграли третья и четвёртая ракетки турнира: Анастасия Павлюченкова продлила безвыигрышную серию Карлы Суарес Наварро в матчах подобного уровня до пяти встреч. Сильнейшей из участниц квалификации, принявших участие в основном турнире стала пуэрториканка Моника Пуиг, добравшаяся до четвертьфинала, несмотря на проигрыш в финальном раунде отбора.

Парный приз у женщин достался второму альянсу посева: Кристине Младенович и Чжань Хаоцин. в рещающем матче обыгравшая Дарью Юрак и Каталин Мароши. Для венгерки этот титульный матч стал третьим и последним в её карьере на соревнованиях WTA.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Станислас Вавринка обыграл  Давида Феррера со счётом 6-1, 6-4.
 Вавринка выигрывает 1-й титул в сезоне и 4-й за карьеру на соревнованиях основного тура ассоциации.
 Феррер уступает 3-й финал в сезоне и 18-й за карьеру на соревнованиях основного тура ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Женщины. Парный турнир 
  Чжань Хаоцин /  Кристина Младенович обыграли  Дарью Юрак /  Каталин Мароши со счётом 7-6(3), 6-2.
 Чжань выигрывает 2-й титул в сезоне и 3-й за карьеру на турнирах ассоциации.
 Младенович выигрывает 3-й титул в сезоне и 6-й за карьеру на турнирах ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Португалии

 Мировой тур ATP 2013 года
 WTA Тур 2013 года

 Мировой тур ATP 250
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 
 

Португалия
Теннис
Апрель 2013 года
Май 2013 года
2013